Poul Jensen (...), astronomo danese
 Poul Jensen (1944-), velista danese
 Poul Jensen (1934-2000), calciatore danese
 Poul Jensen (1899-1991), calciatore danese